(« urgence » en anglais) peut désigner :

Bande dessinée 

 , série de bande dessinée française de Frédéric Zumbiehl édité de 2010 à 2012.

Cinéma 
 , film anglais de Francis Searle sorti en 1962.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur  ;

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Émission de télévision 

 , émission de télévision philippine diffusée du  au  sur  ;
 , émission de télévision britannique.

Musique

Groupe 

 , groupe Oi! canadien de Colombie-britannique.
Emergency, groupe punk rock britannique, originaire de Manchester

Album 

 , album de  sorti en  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Chanson 

 , single d'Icona Pop sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 , organisation non gouvernementale.